Die Qualifikation zum ICC World Twenty20 Qualifier 2020 bestand aus 17 regionalen Qualifikationsturnieren im Twenty20-Cricket für den ICC T20 World Cup Qualifier 2019. Diese werden zwischen Februar 2018 und 2019 ausgetragen und bestimmten sieben Teams die sich für das Qualifikationsturnier für den ICC T20 World Cup 2020 qualifizierten.

Format 
Die Turniere wurden in den fünf Regionen des International Cricket Council ausgetragen. Dabei qualifizierten sich jeweils zwei Teams aus Asien, Afrika, und Amerika und eines aus Europa und dem Ostasiatisch/Pazifischen-Raum. In jeder Region sind die Turniere jeweils hierarchisch aufgebaut, so dass die endgültige Qualifikation jeweils durch ein Regionsfinale erfolgt. Für diese qualifizieren sich die Mannschaften in einem von mehreren Qualifikationsturnieren.

Übersicht 
Afrika

Amerika

Asien

Europa

Ostasien/Pazifik

Qualifikanten

Regionale Qualifikationsturniere

Afrika

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand zwischen dem 20. und 24. Mai 2019 in Uganda statt.

Tabelle

North-Western 
Die North-Western-Gruppe wurde vom 14. bis 21. April 2018 in Nigeria ausgetragen.

Tabelle

Spiele

Southern 
Die Southern-Gruppe wurde vom 28. Oktober bis 3. November 2018 in Botswana ausgetragen.

Tabelle

Eastern 
Die Eastern-Gruppe wurde vom 7. bis 14. Juli 2018 in Ruanda ausgetragen.

Tabelle

Spiele

Amerika

Regionsfinale 
Das Regionsfinale wurde vom 18. bis 25. August 2019 in Bermuda ausgetragen.

Tabelle

Southern 
Die Southern-Gruppe wurde vom 26. Februar bis 3. März 2018 in Argentinien ausgetragen.

Tabelle

Spiele

Northern 
Die Northern-Gruppe wurde vom 16. bis 23. September 2018 in den Vereinigten Staaten ausgetragen.

Tabelle

Spiele

Asien

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand vom 22. bis 28. Juli 2019 in Singapur stattfinden.
Ursprünglich waren auch die Vereinigten Arabischen Emirate für das Regionsfinale qualifiziert, da sie jedoch für die Austragung des Qualifikationsturniers vorgesehen wurden, qualifizierten sie sich für dieses automatisch.

Tabelle

Eastern 
Die Eastern-Gruppe wurde vom 3. bis 12. Oktober 2018 in den Malaysia ausgetragen.

Tabelle

Western 
Die Western-Gruppe wurde vom 20. bis 26. April 2018 in Kuwait ausgetragen.

Tabelle

Europa

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand vom 15. bis 20. Juni 2019 in Guernsey statt.

Tabelle

Gruppe A 
Die Gruppe A wurde vom 29. August bis 2. September 2018 in den Niederlanden ausgetragen.

Tabelle

Gruppe B 
Die Gruppe B wurde vom 29. August bis 2. September 2018 in den Niederlanden ausgetragen.

Tabelle

Gruppe C 
Die Gruppe C wurde vom 29. August bis 2. September 2018 in den Niederlanden ausgetragen.

Tabelle

Ostasien/Pazifik

Regionsfinale 
Das Regionsfinale fand zwischen dem 18. und 25. März 2019 in Papua-Neuguinea statt.

Tabelle

Pacific 
Die Pacific-Gruppe wurde vom 25. bis 29. August 2018 in Fidschi ausgetragen.

Tabelle

East Asia 
Die East Asia-Gruppe wurde vom 1. bis 7. Dezember 2018 in den Philippinen ausgetragen.

Tabelle

Einzelnachweise 

2020 Qualifikation
Cricket 2018
Cricket 2019